Gode bezeichnet:

 bis 1271 den Träger der Regierungsgewalt in Island, siehe Godentum 
 eine Stadt in Äthiopien, siehe Gode (Äthiopien)
 einen Vornamen, siehe Gode (Vorname)
 in rhein-mainischen Dialekten die Patentante
 ein englisches Längenmaß, siehe Gode (Einheit)

Gode ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Gode (1906–1970), deutsch-amerikanischer Linguist und Übersetzer, Erfinder von  Interlingua
 Götz Gode (1905–1969), DDR-Schriftsteller
 Lutz Gode (* 1940), Maler und Grafiker

Siehe auch:
 Godde
 Goder, Godet, Goode
 Gohde